Цзо́у Шими́н (, род. 18 мая 1981 года) — известный китайский боксёр-любитель, двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года, трёхкратный чемпион мира (2005, 2007 и 2011) и двукратный чемпион Азиатских игр (2006 и 2010). Чемпион мира по версии WBO.

Любительская карьера 
Цзоу Шимин провёл длительную и очень успешную любительскую карьеру. Трижды участвовал на олимпийских играх. В 2004 году взял бронзовую медаль, победив чемпиона прошлой олимпиады Брахима Аслума и проиграв в полуфинале кубинцу Яну Бартелеми.

На Олимпиаде 2008 года победил казахстанца Биржана Жакыпова, ирландца Пэдди Барнса, монгола Пуревдоржа Сардамба и завоевал золото на Олимпиаде.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне победил казахстанца Биржана Жакыпова, ирландца Пэдди Барнса и в финале победил тайца Каео Понграуона, и снова взял золото на олимпийских играх.

В 2003 году на чемпионате мира взял серебро проиграл в финале Сергею Казакову. В 2005, 2007 и 2011 годах выиграл золотые медали. В любительской карьере так же победил россиянина Давида Айрапетяна, венгра Пала Бедака, болгара Салима Салимова.

Профессиональная карьера 
Подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank. Дебютировал на профессиональном ринге 6 апреля 2013 года в бою против мексиканца Элеасара Валенсуэлы. Четырехраундовый бой продлился все четыре раунда и завершился победой Цзоу Шимина единогласным решением судей. Примечательно что дебютный бой Цзоу Шимина проходил главным в боксёрском вечере, организованном в Макао, и в андеркате дебютного боя, прошло два чемпионских поединка. Цзоу Шимин за дебютный бой получил 300 000 $.

Второй поединок Шимина прошёл 27 июля так же в Макао, и как и в первом бою, поединок Шимина был главным в боксёрском вечере, на разогреве у которого снова были два чемпионский поединка. За второй бой, в котором Цзоу победил по очкам мексиканца Хесуса Ортегу, Шимин получил 500 000 $.

Третий бой Шимин также выиграл по очкам у неизвестного мексиканского боксёра, этот бой вошёл в программу ppv-шоу, и за этот бой китайский боксёр заработал 600 000 $.

В 4-м бою 32-летний Шимин, победил нокаутом 19-и летнего боксёра из Таиланда, Йоктонга Кокиетджима (15-3). Поединок так же проходил в Макао, и снова был главным в боксёрском вечере.

19 июля победил колумбийца Луиса Де Ла Росу и завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в весовой категории до 50,8 кг.

23 ноября 2014 года в первой защите титула, Цзоу убедительно и зрелищно победил по очкам тайца Кванчипита Онесондчанджима (27-0-2). Кванчипит стал первым соперником Шимина, который не был значительно его моложе.

Результаты боёв

Титулы

Региональные титулы

Мировые титулы

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Китая
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры наилегчайшей весовой категории
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Азиатских игр по боксу
Чемпионы Всемирной боксёрской организации